John Gilbert peut faire référence à plusieurs personnes :
 John Gilbert (1693 – 1761), un ecclésiastique anglican ;
 John Gilbert (1812 – 1845), un naturaliste et un explorateur britannique ;
 John Gilbert (1817 — 1897), un peintre, illustrateur et graveur britannique ;
 John Gilbert (1897 – 1936), un acteur, scénariste et réalisateur américain ;
 John Gilbert, un monteur néo-zélandais ;
 John Gilbert, un joueur de tennis britannique ;
 John Gilbert, un évêque britannique de 1375 à 1389 ;
 John Gilbert, un peintre ;
 John Thomas Gilbert, un historien ;
 John Gilbert, un homme politique britannique ;
 John Gilbert, un homme politique canadien ;
 John Gilbert, un bandit de grand chemin australien (bushranger) ;
 John Gilbert, un personnage secondaire de la série télévisée .

Voir aussi